Der Begriff Grünfelde bezeichnet:

 den deutschen Namen des Ortes Grunwald, heute im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 einen Wohnplatz der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Grünfelde (Kyritz)